Il singolare del torneo di tennis Vancouver Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kenny Thorne che ha battuto in finale Albert Chang 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Alex O'Brien (primo turno)
 Robbie Weiss (secondo turno)
 Andrew Sznajder (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (primo turno)

 Richard Matuszewski (primo turno)
 Frédéric Fontang (primo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Chris Garner (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vancouver Challenger 1993